Otto Lemm ist der Name folgender Personen:
* Otto Lemm (Fabrikant) (1867–1920), deutscher Unternehmer
 Otto Lemm (Widerstandskämpfer) (1896–1944), deutscher Widerstandskämpfer